Carlos Herrera y Luna, (1856-1930), président du Guatemala.
 Carlos Herrera Crusset, né en 1957, journaliste espagnol.
 Carlos-Miguel Herrera, né en 1966, un enseignant en philosophie et théoricien du droit.

 C'est aussi le nom d'un personnage de fiction créé par Honoré de Balzac dans La Comédie humaine : l’abbé Carlos Herrera.